Я́нушево — посёлок Требунского сельсовета Данковского района Липецкой области России.

История 
Возник возле разъезда на линии Волово — Богоявленск (между станциями Данков и Лев Толстой). В Янушеве линию пересекает шоссе Р126.

Позже Янушево стало центром отделения совхоза «Данковский». Статус посёлка Янушеву присвоили в 1960 году .

Население

Примечания 

Населённые пункты Данковского района